

Cinema
L'ammiratore segreto – film del 1985 diretto da David Greenwalt.

Televisione
L'ammiratore segreto – Episodio della prima stagione della serie televisiva statunitense Zack e Cody al Grand Hotel.
L'ammiratore segreto – Episodio della nona stagione della serie televisiva statunitense Baywatch.
L'ammiratore segreto – Episodio della seconda stagione della serie televisiva australiana The Sleepover Club.
L'ammiratore segreto – Episodio della quinta stagione della serie televisiva statunitense Una bionda per papà.
L'ammiratore segreto – Episodio della quinta stagione della serie televisiva spagnola Paso adelante.
L'ammiratore segreto – Episodio della terza stagione della serie televisiva canadese Edgemont.
L'ammiratore segreto – Episodio della terza stagione della serie televisiva statunitense Alf.
L'ammiratore segreto – Episodio della prima stagione della serie televisiva canadese 15/Love.